Фабричное законодательство — устаревший термин, относящийся к трудовому законодательству аналог кодексу законов о труде.

Под фабричным законодательством в XIX веке понимался весь тот раздел законодательства, который на Западе носил более соответствующее название «законодательства в защиту рабочих» (), или «трудового законодательства» ().

Предпосылки возникновения 
Постепенный переход промышленности от ремесленной формы к фабричной, т. е. к системе крупного производства с применением начала разделения труда и специализации рабочих на отдельных операциях производства, завершился в конце XVIII и в начале XIX столетий полным переворотом. Изобретение машин-орудий потребовало замены ручной силы механической, а применение последней дало возможность заменить сравнительно дорогой труд взрослого рабочего более дешёвым
женским и детским. Одновременно с этим возникло естественное стремление предпринимателей возможно полнее использовать крупные затраты на оборудование фабрик с механическим производством, что прежде всего отразилось на рабочих. 

С применением машин и механических двигателей продолжительность рабочего дня перешла за пределы
человеческих сил и, во всяком случае превращая рабочего в автомат для работы, лишала его, за недостатком времени, возможности пользоваться всем, что присуще ему как человеку (см. Рабочий день); возникла ночная работа в таких производствах, в которых её раньше не было (см. Ночной труд); скопление рабочих обоих полов с самого раннего возраста в тесных пределах фабричных помещений, устраивавшихся в интересах дешевизны и удобств производства, но не работающих в них людей, привело ко множеству условий вредных для здоровья и способствующих
падению нравственности рабочих; наконец, появилась опасность от машин — новый источник преждевременной инвалидности и гибели рабочих. 

Окончательное отделение дорогих орудий труда от рабочего, превратившегося в простого продавца своей трудоспособности, доколе она у него сохранилась, и полная необеспеченность рабочего при потере этой способности или при отсутствии работы вследствие
временного сокращения производства, совершенно изменили прежние условия найма рабочих (см. Наём) и вообще взаимные отношения работодателей и рабочих.

Исторические замечания 
Ф. законодательство первоначально возникло в Англии, где раньше, чем где-либо, и притом в наиболее острой форме обнаружились последствия новых условий промышленности. Возникновение и действительное осуществление его в прочих государствах шло очень медленно. Причиной тому было не одно лишь сравнительно меньшее развитие промышленности и не одни эгоистические чувства
предпринимателей, но и господствовавшее в первой половине прошлого столетия отвлечённое индивидуалистическое политико-экономическое учение, выразившееся в так называемой «манчестерской» доктрине. 

Только неопровержимые факты живой действительности заставили смолкнуть голоса представителей тогдашней науки, считавших вмешательство государства в «свободные» отношения работодателей и рабочих «ненаучной, дурно понятой филантропией», идущей против «естественных
законов» (см. Государственное вмешательство). 

Действительно воплощаться в жизни всех европейских государств, кроме Англии, Ф. законодательство стало лишь в конце семидесятых годов прошлого столетия; но уже через 10—15 лет необходимость его настолько вошла в общественное сознание, что в 1890 г. оказался возможным международный конгресс по важнейшим вопросам рабочего законодательства, собравшийся, по предложению германского императора, из представителей всех европейских государств (кроме России). С постепенным переходом одной области промышленной деятельности за другой на капиталистические начала со всеми теми неудобствами, какими подобный переход сопровождался в Ф. промышленности, расширялась и область действия Ф. законодательства, так что к началу XX века последнее составляло лишь часть рабочего законодательства (См. Рабочий вопрос).

Область действия 
Область рабочего законодательства (куда Ф. законодательство [Некоторые юристы ограничивали область собственно Ф. законодательства лишь первыми шестью из указанных ниже девяти пунктов, остальные же три относили к так наз. «Рабочему законодательству», обнимающему правовые отношения всех лиц, живущих каким-либо трудом, хотя бы этот труд не совершался на фабрике или в мастерской. Термин «Ф. законодательство» ближе всего подходит к английскому «Factory Legislation», «Factory Acts»], собственно, входит лишь как часть) обнимает собой: 

 регулирование работы в отношении времени и продолжительности её в течение суток, в особенности работы несовершеннолетних и женщин; 
 обеспечение праздничного отдыха; 
 обеспечение школьного образования малолетних; 
 предупреждение и устранение вредных для здоровья и нравственности рабочих условий работы; 
 ограждение рабочих от несчастных случаев, являющихся следствием современных условий промышленности; 
 обеспечение рабочих, временно или навсегда потерявших трудоспособность, а также семейств  рабочих, погибших на работе; 
 регулирование отношений работодателей к рабочим и обеспечение последним правильной выплаты их заработка; 
 предоставление рабочим права отстаивать свои интересы, не нарушая общественного спокойствия и государственного благоустройства (рабочие союзы); 
 обеспечение рабочих во время безработицы (страхование от безработицы).

См. также 
 Трудовое законодательство в России в XIX веке
 Фабричное законодательство Германии в XIX веке
 Фабричное законодательство в Англии в XIX веке

Литература 
 

Трудовое право
Законодательство по тематике